

Miejscowości w Polsce 
 Berezówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Zalesie

Miejscowości na Ukrainie
 Berezówka – miasto na Ukrainie, w obwodzie odeskim, w rejonie berezowskim
 Berezówka – wieś  na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie nowouszyckim
 Berezówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzki, w rejonie hajworońskim
 Berezówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie radziechowskim
 Berezówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie korzeckim
 Berezówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie czerniweckim
 Berezówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim,  w rejonie emilczyńskim
 Berezówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim,  w rejonie horoszowskim
 Berezówka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie lubarskim

Berezówka

Miejscowości na Białorusi 

 Berezówka  – dawna osada młyńska na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.
Berezówka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Krypule.

Bibliografia

Przypisy